A török kupa vagy Fortis Türkiye Kupası egy rangos labdarúgó-versenysorozat Törökországban, melynek győztese kvalifikálhat az UEFA-kupára. Először 1962-ben rendezték meg, a legtöbbször, 17-szer a Galatasaray győzött. Alapításakor Türkiye Kupası („Törökország-kupa”) volt a neve, ezt 1981-ben Szövetségi Kupára változtatták, majd 1992-ben újra az eredeti nevét kapta vissza. 2005 óta a fő szponzor, a Fortis Bank nevét viseli. Szervezője a Török labdarúgó-szövetség.

Lebonyolítása 
A török kupán a következő 54 csapat vehet részt:
 a Turkcell Süper Lig első négy helyezettje
 a Turkcell Süper Lig következő 11 csapata (5. - 15. hely)
 az előző szezonban a Turkcell Süper ligből kiesett, és a Türk Telekom Lig A-ba lekerült három csapat
 az előző szezonban a Türk Telekom Lig A-ból a Turkcell Süper Ligbe felkerült három csapat
 a Türk Telekom Lig A további 15 csapata
 a Lig B 10 legjobb csapata
 a harmadosztályból a Lig B-be felkerülő nyolc legjobb csapat (4x2)

Az együttesek kétfordulós selejtezőt játszanak, ahol egyetlen meccs dönti el a továbbjutást. Ezután csoportmérkőzéseket tartanak, ahol két mérkőzést játszanak egymással a csapatok. Ezt követik a negyeddöntők, az elődöntő, majd a döntő.

Győztesek

Szezon szerint

Klubok szerint 
{| class="wikitable"
|-
|Klub||Bajnokságok

Galatasaray A.S.17

Beşiktaş JK9

Trabzonspor K8

Fenerbahçe SK6

Altay SK2

Gençlerbirliği SK2

Kocaelispor K2

MKE Ankaragücü2

Göztepe SK2

Kayserispor K1

Bursaspor K1

Eskişehirspor K1

Sakaryaspor K1
<tr>
<td bgcolor=green style="color:black">'''AkhisarK'''<td>1
<tr>
|Összesen||55
|}

Jegyzetek 
{{jegyzetek}}

További információk 
 [http://www.tff.org/default.aspx?pageID=288 Hivatalos honlap] {{tr}} {{en}}

{{Európai labdarúgókupák}}
{{Labdarúgás Törökországban}}
{{Portál|Törökország|-|Labdarúgás}}

{{DEFAULTSORT:Töröklabdarúgókupa}}
[[Kategória:Török labdarúgás]]
[[Kategória:Nemzeti labdarúgókupák]]